SVN is een afkorting voor onder meer:
 Stadsvervoer Nederland
 Subversion
 stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
 Sportvereniging Nieuwenhagen
 SVN Landgraaf, voetbalclub uit het Nederlandse Landgraaf
 SVN '69, voetbalclub uit het Nederlandse Nijeveen
 SVN Zweibrücken, voetbalclub uit het Duitse Zweibrücken
SVN, ISO 3166-1 alpha-3 land code voor Slovenië
SVN Nijmegen, studievereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen